Georg Friedrich Karl ist der Name folgender Personen:

 Georg Friedrich Karl (Brandenburg-Bayreuth) (1688–1735), Markgraf des Fürstentums Bayreuth
 Georg Friedrich Karl (Waldeck-Limpurg) (1785–1826), Graf von Waldeck-Limpurg, Landvogt von Heilbronn und von Stuttgart